Csehország
 Biskoupky, település a Brno-vidéki járásban
 Biskoupky, Sebečice településrésze a Rokycanyi járásban